Ascotricha — рід грибів родини Ксиларієві (Xylariaceae). Назва вперше опублікована 1838 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.11.2019 налічує 27 видів роду Ascotricha:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J. 1838. Notices of British fungi [108-137]. Annals and Magazine of Natural History. 1:257-264 - P.257

Роди грибів
Ксиларієві